Gerry Weber Open 2019 (англ. "2019 Noventi Open") - ежегодный мужской профессиональный теннисный турнир, проходящий в Халле (Германия) на травяных кортах. С 2009 года турнир относится к категории ATP 250, с основной сеткой, рассчитанной на 32 участников в одиночном разряде и 16 пар, при призовом фонде больше 2 миллионов евро. В текущем году турнир проходил с 17 по 23 июня 2019 года.

Общая информация 
Чемпионы 2019 года

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 10 Июня 2019.

Особая категория игроков

1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC) 
  Петер Гоёвчик
  Рудольф Моллекер
  Жо-Вильфрид Тсонга

2. Теннисисты, победители квалификации к турниру 
  Жуан Соуза
  Андреас Сеппи
  Сергей Стаховский
  Матс Мораинг

3. Теннисисты, счастливые участники квалификации (LL)

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Германия
Теннис
Июнь 2019 года
2019